il novellame sono gli stadi giovanili dei pesci impiegati per ripopolamenti, vedi avannotto, o destinati al consumo, come i bianchetti

 il novellame sono anche le giovani piantine che crescono in un bosco che un giorno sostituiranno quelle adulte, vedi rinnovazione